

Cina 
 Chiesa di Sant'Antonio – Macao

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Sant'Antonio fuori le mura – L'Aquila
 Chiesa di Sant'Antonio – Atessa
 Chiesa di Sant'Antonio – Borrello
 Chiesa di Sant'Antonio – Capistrello
 Chiesa di Sant'Antonio – Gessopalena
 Chiesa di Sant'Antonio – Pescina
 Chiesa di Sant'Antonio – Teramo

Basilicata 
 Chiesa di Sant'Antonio – Ripacandida

Calabria 
Santuario di Sant'Antonio a Reggio Calabria

Campania 
 Chiesa di Sant'Antonio – Amalfi
 Chiesa di Sant'Antonio – Cerreto Sannita
 Chiesa di Sant'Antonio a Posillipo – Napoli
 Chiesa di Sant'Antonio a Tarsia – Napoli
 Chiesa di Sant'Antonio delle Monache a Port'Alba – Napoli
 Chiesa di Sant'Antonio – Pozzuoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Antonio – Faenza
 Chiesa di Sant'Antonio – Predappio
Chiesa di Sant'Antonio – Salsomaggiore Terme

Lazio 
 Chiesa di Sant'Antonio al Monte – Rieti
 Chiesa di Sant'Antonio in Campo Marzio – Roma

Liguria 
 Chiesa di Sant'Antonio – Apricale
 Chiesa di Sant'Antonio in Boccadasse – Genova

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Antonio – Breno
 Chiesa di Sant'Antonio – Olmo al Brembo
 Chiesa di Sant'Antonio – Cantoni d'Oneta, frazione di Oneta
 Chiesa di Sant'Antonio – Pianca, frazione di San Giovanni Bianco
 Chiesa di Sant'Antonio – Piario
 Chiesa di Sant'Antonio – Sant'Antonio Abbandonato, frazione di Val Brembilla
 Chiesa di Sant'Antonio – Sant'Antonio d'Adda, frazione di Caprino Bergamasco
 Chiesa di Sant'Antonio alla Motta – intitolata a sant'Antonio di Padova Varese

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Antonio – Fervento
 Chiesa di Sant'Antonio – Varallo
 Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso – Buttigliera Alta

Puglia 
 Chiesa di Sant'Antonio - Altamura
 Chiesa di Sant'Antonio – Modugno

Sardegna 
 Chiesa di Sant'Antonio – Abbasanta
 Chiesa di Sant'Antonio – Alà dei Sardi
 Chiesa di Sant'Antonio – Bortigali
 Chiesa di Sant'Antonio di Fadali – Isili
 Chiesa di Sant'Antonio – Lodè
 Chiesa di Sant'Antonio – Monteleone Rocca Doria
 Chiesa di Sant'Antonio – Mores
 Chiesa di Sant'Antonio – Ossi
 Chiesa di Sant'Antonio – Sardara
 Chiesa di Sant'Antonio – Tonara
 Chiesa di Sant'Antonio – Torralba

Toscana 
 Chiesa di Sant'Antonio – Aulla
 Chiesa di Sant'Antonio – Bolgheri
 Chiesa di Sant'Antonio – Campiglia Marittima
 Chiesa di Sant'Antonio – Capraia Isola
 Chiesa di Sant'Antonio – Collemezzano, Cecina
 Chiesa di Sant'Antonio – Livorno
 Chiesa di Sant'Antonio – Orbetello
 Chiesa di Sant'Antonio – Ortignano Raggiolo
 Chiesa di Sant'Antonio – Pitigliano
 Chiesa di Sant'Antonio – Viareggio
 Eremo di Sant'Antonio in Valdaspra – Civitella Paganico

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Antonio – Banco, frazione di Sanzeno
 Chiesa di Sant'Antonio – Cavedine
 Chiesa di Sant'Antonio – Dovena, frazione di Borgo d'Anaunia
 Chiesa di Sant'Antonio – Ledro
 Chiesa di Sant'Antonio – Livo
 Chiesa di Sant'Antonio – Masetti di Pergine, frazione di Pergine Valsugana
 Chiesa di Sant'Antonio – Mori
 Chiesa di Sant'Antonio – Ortisei
 Chiesa di Sant'Antonio – Rovereto
 Chiesa di Sant'Antonio – Ronzone
 Chiesa di Sant'Antonio – Ruffré
 Chiesa di Sant'Antonio – Stravino, frazione di Cavedine
 Chiesa di Sant'Antonio – Tenno
 Chiesa di Sant'Antonio - Verla, Giovo

Veneto 
 Chiesa di Sant'Antonio Abate – Schio
 Chiesa di Sant'Antonio di Castello – Venezia, chiesa demolita
 Chiesa di Sant'Antonio – Venezia-Lido
 Chiesa di Sant'Antonio – Venezia-Marghera
 Chiesa di Sant'Antonio – Venezia-Pellestrina

Pagine correlate 
 Basilica di Sant'Antonio
 Cappella di Sant'Antonio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate
 Oratorio di Sant'Antonio Abate
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova
 Chiesa di Sant'Antonino
 Chiesa di Sant'Antonino Martire